Hatley kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Hatley (kommun i Kanada, Québec, Estrie, lat 45,27, long -71,95), 
 Hatley (kommun i Kanada, Québec, Estrie, lat 45,20, long -71,97),

Storbritannien 

 Hatley St George, ort i Cambridgeshire, England, 
 Hatley, Cambridgeshire, civil parish i England,

USA 

 Hatley (ort i USA, Mississippi), Monroe County, 
 Hatley (ort i USA, Wisconsin), Marathon County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar